Kiełpin ist der Name folgender Orte in Polen:
 Kiełpin (deutsch Kölpin), Ort in der Gmina Lipka, Woiwodschaft Großpolen, siehe Gmina Lipka
 Kiełpin (deutsch Kelpin), Ort in der Gmina Tuchola, Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Tuchola
 Kiełpin (deutsch Reitzenstein), Ort in der Gmina Deszczno, Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Deszczno
 Kiełpin, Ort in der Gmina Łomianki, Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Łomianki
 Kiełpin (Człuchów) (deutsch Woltersdorf), Ort in der Gmina Człuchów, Woiwodschaft Pommern
 Kiełpin (deutsch Kelpin), Ort in der Gmina Konarzyny, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Konarzyny
 Kiełpin (deutsch Kölpin), Siedlung in der Gmina Drawsko Pomorskie, Woiwodschaft Westpommern, siehe Gmina Drawsko Pomorskie